Чебачок — назва кількох видів риб родини Коропових (Cyprinidae).
 Чебачок амурський (Pseudorasbora parva)
 Чебачок іссик-кульський (Leuciscus bergi)